Серге́й Матве́ев:
 Матвеев, Сергей Алексеевич (1906—1980) — директор Первого Московского часового завода им. Кирова, Герой Социалистического Труда.
 
 Матвеев, Сергей Владимирович (род. 1947) — российский математик.
 Матвеев, Сергей Леонидович (род. 1975) — украинский велогонщик.
 Матвеев, Сергей Матвеевич (1888—1918) — рабочий, участник Октябрьской революции.
 Матвеев, Сергей Юрьевич (род. 1972) — российский гребец.